Josephella trivesiculosa är en ringmaskart som beskrevs av Ian Rothwell Straughan 1967. Josephella trivesiculosa ingår i släktet Josephella och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
trivesiculosa